Stadtberg steht für:
 Stadtberg, allgemein ein zumeist markanter Berg im Weichbild einer Ortschaft, siehe Hausberg

Stadtberg ist der Name von geographischen Objekten:

Orte:
 Stadtberg (Gemeinde Lasberg), Gemeindeteil von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Stadtberg (Ramin), Wohnplatz der Gemeinde Ramin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Stadtberg (Rheine), Stadtteil von Rheine auf dem Höhenzug rechts der Ems

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Stadtberg (Kufstein) (1272 m), im Wilden Kaiser bei Kufstein-Stadtberg (Kufstein), Bezirk Kufstein, Tirol
 Stadtberg (Hildburghausen) (495,5 m), in den Werra-Gäuplatten, südlich gegenüber von Hildburghausen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Stadtberg (Neusalza-Spremberg) (367,5 m), im Oberlausitzer Bergland bei Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Stadtberg, deutscher Name des Městská hora (289,8 m), in Beroun, Region Středočeský kraj, Tschechien

sowie:
 Stadtberg, historische Erzgrube im Schmelztal bei Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Stadtbergen